Андре́й Алекса́ндрович Шата́ев (род. 11 ноября 1972 года, Березники, Пермская область, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Начальник Морского управления Росгвардии — командующий морскими частями Войск национальной гвардии Российской Федерации. Контр-адмирал (2017).

Биография 

Родился 11 ноября 1972 года в городе Березники Пермской области.

Закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова в 1995 году, Военно-морскую академию (ВМА имени Н.Г. Кузнецова) в 2007 году.

Командовал 1-м морским отрядом Восточного регионального командования Внутренних войск МВД России (в/ч 3800), дислоцированным в Хабаровске.

В 2011 году назначен начальником морской службы штаба Восточного регионального командования Внутренних войск МВД России.

В 2016 году, с образованием в России новой структуры — Росгвардии, был назначен начальником Управления охраны объектов на акваториях Росгвардии — командующим морскими частями Войск национальной гвардии Российской Федерации.

12 декабря 2017 года, Указом Президента РФ № 592, Андрею Александровичу Шатаеву присвоено воинское звание — контр-адмирал, впервые в истории внутренних войск МВД и Росгвардии.

Андрей Шатаев женат, воспитывает сына.

Награды 

 медаль Ушакова;
 медаль «300 лет Российскому флоту»;
 медаль «За воинскую доблесть» (МВД);
 медаль «За боевое содружество» (ФСО);
 медаль «За воинскую доблесть» (Минобороны) II степени;
 медаль «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»;
 медаль «200 лет МВД России»;
 медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;
 медали «За отличие в службе» I, II и III степеней;
 общественные медали и знаки.

Примечания

Ссылки 
 Брифинг контр-адмирала А. А. Шатаева (Фото, Видео)
 Интервью А. А. Шатаева на мероприятии посвящённом торжественной закладке первого катера специального назначения проекта «Грачонок» (Фото, Видео) / vk.com
 ССЗ «Вымпел» построит четыре «Грачонка» для Росгвардии / А. А. Шатаев / Видео на youtube.com
 Концерн «Калашников» заложил первый катер специального назначения для Росгвардии
 Крымский мост будет под охраной боевых водолазов / интервью А. А. Шатаева
 Контр-адмирал рассказал о способах охраны Крымского моста
 «Гранит» прошел огонь и воду / ВПК
 Прямая трансляция Вести Крым / Видео на youtube.com (с 2:53:13 сек.)

Персоналии Росгвардии
Контр-адмиралы (Российская Федерация)
Выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова